La nazionale di pallavolo maschile della Svizzera è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Svizzera ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Svizzera.

Risultati

Campionato europeo

Collegamenti esterni